Acanthopleura är ett släkte av blötdjur. Acanthopleura ingår i familjen Chitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Acanthopleura